Ósme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015, odbędą się w Polsce, w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Konkurs indywidualny oraz kwalifikacje zostaną rozegrane 15 stycznia. Rozegrane przed konkursem kwalifikacje wygrał Maciej Kot skokiem na odległość 134,5 m, wyprzedzając kolegę z kadry Piotra Żyłę i Bułgara Władimira Zografskiego. Z dwunastu Polaków zgłoszonych do kwalifikacji do konkursu głównego nie dostali się Adam Ruda i Krzysztof Leja. W konkursie, skróconym do jednej serii z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych triumfował Austriak Stefan Kraft, który jednocześnie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny 
Druga seria została odwołana.

Klasyfikacje po konkursie w Wiśle

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Wisła
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2015 w polskim sporcie